BasKet Note Pads est un logiciel qui permet d'organiser, partager et prendre des notes. C'est un logiciel libre pour les systèmes d'exploitation de type Unix utilisant les bibliothèques logicielle de l'environnement de bureau KDE.

Il permet de :
 Gérer plusieurs types de notes : Checklists, liens hypertextes, images, textes.
 Organiser les notes de façon hiérarchique et via des marqueurs.
 D'exporter une partie ou l'ensemble des notes au format HTML.

Historique de Version
1.0.3.1 - 2008-06- : première beta de BasKet version 2 pour KDE 4

Voir aussi 
Liste de logiciels KDE

Références

Liens externes 
BasKet Website

Logiciel KDE